Egress steht für:
 Egress Peak, Berg im antarktischen Ross-Nebengebiet
 Egress-Datenverkehr (egress traffic), der Datenverkehr der in einem Computernetzwerk seinen Ursprung hat und dieses verlässt
 Egress-Router, Austrittspunkt für Datenverkehr aus einem Computernetzwerk
 Egress-Filter, Paketfilter zur selektiven Unterdrückung von Datenverkehr aus einem Computernetzwerk in ein anderes

Siehe auch:
 Egressiv, Lautproduktion durch das Ausatmen gegen die Lippen
 Personal Egress Air Pack, Notluftfilter für die Space Shuttle-Besatzungsmitglieder
 Ingress (Begriffsklärung)